Carl Sjöstrand kan syfta på:

Carl Eneas Sjöstrand (1828–1905) – svensk skulptör verksam i Finland
Carl Johan Sjöstrand (1789–1857) – svensk målare